

Patronyme 

 Ophélie Koering (1970- ), comédienne, scénariste et réalisatrice française ;
 René Koering (1940- ), compositeur, producteur, metteur en scène français, père de la précédente.